Geyling ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Geyling (1763–1819), österreichischer Hofdekorationsmaler
 Carl Geyling (1814–1880), österreichischer Landschafts- und Glasmaler
 Franz Geyling (1803–1875), österreichischer Historienmaler
 Johann Geyling (1495–1559), deutscher lutherischer Theologe und Pfarrer
 Josef Geyling (1799–1885), österreichischer Maler
 Margarete Geyling (1882–1949), österreichische Pädagogin
 Remigius Geyling (1878–1974), österreichischer Maler und Bühnenbildner
 Rolf Geyling (1884–1952), österreichischer Ingenieur und Architekt
 Rudolf Geyling (1839–1904), österreichischer Glasmaler

Geyling ist der Name der Firma Carl Geyling’s Erben und des ehemaligen Firmensitzes Geylinghaus in Wien